Pałasz – broń biała
 pałasz waloński – pałasz, broń biała jazdy francuskiej I poł. XVII w.
 pałasz czarny (Trichiurus lepturus) – gatunek ryby z rodziny pałaszowatych
 pałasz ogoniasty – gatunek ryby z rodziny pałaszowatych
Osoby o nazwisku Pałasz:
 Andrzej Pałasz – polski piłkarz
 Kazimierz Pałasz – polski polityk, samorządowiec 
 Marcin Pałasz – polski pisarz dla dzieci i młodzieży, autor słuchowisk
 Patryk Pałasz – polski szablista, wicemistrz Europy z 2005